Berendes ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Berendes (1848–1932), deutscher Reichsgerichtsrat
 Hans Berendes (* 1897; † nach 1938), deutscher Lehrer, nationalsozialistischer Sportfunktionär und Herausgeber